Теорія політики — системна рефлексія (роздуми) над натурою і метою влади, яка містить як знання пов'язані з існуючими політичними інституціями, так і погляди на їх можливі зміни.

Література 
 Енциклопедія Брітанніка

Політологія